Прибыловский:

 Прибыловский, Владимир Валерианович (1956—2016) — советский диссидент, и российский политолог, историк, правозащитник, журналист, публицист, переводчик. 
 Прибыловский, Леонид Павлович (род. 1938) — советский футболист. Тренер, футбольный функционер.